Rácz Tamás (1948–2015), kertépítész
 Rácz Tamás, humorista
 Rácz Tamás, gitáros
 Rácz Tamás, kapus
 Rácz Tamás, orvos

Jegyzetek